Panam peut renvoyer à :
 , qui désigne notamment la Pan American World Airways, une compagnie aérienne américaine ;
 Paname, un surnom de la ville de Paris.

Voir aussi